Eibenstein steht für
 Eibenstein (Gemeinde Gmünd), Ortschaft und Katastralgemeinde im Waldviertel in Niederösterreich
 Eibenstein (Gemeinde Raabs), Ortschaft und Katastralgemeinde an der Thaya im Waldviertel, Niederösterreich
 Eibenstein (Gemeinde Rainbach), Ortschaft und Katastralgemeinde im Mühlviertel, Oberösterreich